PN, Pn eller pn kan syfta på: 

 PN - ett sätt att ge nutritionsstöd, se Parenteral nutrition  
 PN1 - en textredigerare, se Programmers Notepad
 .pn - nationell toppdomän för Pitcairnöarna